Telkonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Telkonsaari (ö, lat 61,84, long 26,47), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Telkonsaari (ö, lat 61,36, long 28,02), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar